Mit Wirtshaus an der Lahn werden bzw. wurden folgende Gasthäuser bezeichnet:
 Wirtshaus an der Lahn (Dausenau)
 Wirtshaus an der Lahn (Lahnstein)
 Wirtshaus an der Lahn (Marburg)

Siehe auch
 Es steht ein Wirtshaus an der Lahn, deutsches Volkslied